A kétnégyzet-rejtjel egy szimmetrikus kézi kódolási technika. Azért fejlesztették ki, hogy könnyítsék a négynégyzet-rejtjelnél használt nagy méretű enkripciós/dekripciós mátrixból adódó fáradságos munkát úgy, hogy a Playfair-rejtjelnél azért még mindig erősebb legyen.

Rejtjelek